

Geografia

Austria 
 Oberdorf am Hochegg – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark
 Oberdorf im Burgenland – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberwart

Francja 
 Oberdorf – gmina
 Oberdorf-Spachbach – gmina

Niemcy 
 Oberdorf – dzielnica Deggendorfu
 Oberdorf – dzielnica Rodinga
 Oberdorf – dzielnica Rottweil
 Oberdorf – dzielnica Thum
 Oberdorf bei Immenstadt – dzielnica gminy Waltenhofen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu

Szwajcaria 
 Oberdorf – dzielnica Zurychu
 Oberdorf – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Waldenburg
 Oberdorf – miasto w kantonie Nidwalden

Zobacz też 
 Marktoberdorf
 Oberdorff
 Oberndorf
 Obersdorf